Paczolay Imre (Esztergom, 1908. december 14. – Esztergom, 1977. június 11.) karnagy, zeneszerző.

Életpályája 
Szülővárosában érettségizett, majd a budapesti Zeneművészeti Főiskolán végezte tanulmányait, ahol tanára Kodály Zoltán, Zsolt Nándor és Zathureczky Ede volt. Tanulmányai lezárulása után az esztergomi Bencés Gimnázium és Szent Ferenc-rendi katolikus gimnázium zenetanára volt. Az 1937-ben alapított Úri Szalon Jazz zenekar vezetője volt. A második világháború után a dorogi zeneiskola és az esztergomi I. István Gimnázium tanára volt. Zeneszerzői, népdalgyűjtői, oktatói munkája mellett képző- és iparművészeti alkotótevékenységet is kifejtett. Az esztergomi Balassa Bálint Irodalmi és Művészeti Társaság levelező tagja (1937-től) volt.  Az okl. megszerzése után Újpesten magánzeneisk-ban tanár. 1935: Esztergomban a bencés és a ferences gimn. óraadó zenetanára. A bencés diákok vonós zenekarával önálló koncerteket adott. 1937: megalakította az Úri Dzsessz Zenekart, mely bálok kedvenc együttese volt, de önálló koncerteket is adott, ~ műveiből is, aki ekkor a néger spirituálék feldolgozási lehetőségeit tanulmányozta. Közben Tata környékén és Göcsejben népdalokat gyűjtött, zongorakíséretes műdalokat írt, főként Ady és Babits verseire, dramatizált és megzenésített m. népmeséket és balladákat. Győrött bemutatták Térszéli Katica c. zenés nép mesejátékát. 1938: a Szent István év alkalmából →Városi István szövegkvére írta a Szent István dicsérete c. oratóriumot, melyet V. 31: az esztergomi baz.  mellett szabad téren ~ vezényelt. Közrem. a Városi Szimfónikus Zenekarral összevont Főv. Hangversenyzenekar, énekelt a győri és esztergomi bencés gimn, a szalézi int. polg. isk-ja és a tanítóképző összevont kórusa. Honoráriumként 1 é. ösztöndíjat kapott Rómába, a Santa Cecilia Accademiára. Önköltséggel ezt 3 é. megtoldotta és elvégezte az Accademia greg. és  fúga tanszakait. 

Közben a római rádió rendszeresen műsorra tűzte darabjait, ~ koncerteken zongorakísérő volt. Megzenésített Ady-verseit Olo-ban, Londonban, Svédo-ban és az USA-ban is kiadták. rendezett Rómában. haláláig a dorogi zeneisk-ban tanított, vez. énekkarát. -  A zeneszerzés, vezénylés, zongora- és hegedűjáték mellett festett és iparművészként is alkotott.

Díjai, kitüntetései 
1934: a bpi műdalpályázaton ezüst okl-et nyert.

Bibliografia 

 1934 Taps, siker, ujrázás. Esztergom és Vidéke 1934. augusztus 15. 
 1935 ~ szerzői estje. Esztergom és Vidéke 1935. június 6. 
 1937 Szent Benedek ünnepségek a bencés gimnáziumban. Esztergom és Vidéke 1937. április 8. 
 1938 O’sváth Andor (főszerk.): Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene. Budapest-Sashalom, Magyar Vármegyék és Városok Múltja és jelene Kiadóhivatala. 
 1938 ~ sikere Győrött. Esztergom és Vidéke 1938. május 15. 
 1955 Zolnay László: Az esztergomi képzőművészek első együttes kiállításáról. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1955. március 26. 
 1960 Zolnay László: Esztergomi kiállítások 1945–1960. Esztergom Évlapjai 1960. 193–195. 
 1961 Dévényi Iván: Érdekes Bartók-dokumentum került elő ~-nél. Dolgozók Lapja 1961. április 1. 
 1981 Bárdos István: Az esztergomi Balassa Bálint Társaság működése 1926–1946. Esztergom Évlapjai 1981. 117, 128, 135. 
 1988 Zolnay László: Hírünk és hamvunk. Budapest, Magvető Kiadó. 
 1992 Bárdos István: Hangversenyélet. Zeneművészet, zeneoktatás Esztergomban (1919–1944). Esztergom és Vidéke 1992. január 27. 
 1992 Bárdos István: Hangversenyélet. Zeneművészet, zeneoktatás Esztergomban (1919–1944). Esztergom és Vidéke 1992. május 29. 
 2003 K. E.: ~ emlékére. Esztergom és Vidéke 2003. szeptember 25. 
 2005 Bárdos István: Az esztergomi Balassa Bálint Társaság működése 1926–1948. Esztergom Évlapjai Balassa jubileumi kötete. Esztergom. 33, 41.

Források 
Magyar Katolikus Lexikon

Art Limes - 15. évf. 2. (65.) sz. (2018.)

Paczolay család
Esztergom
Esztergomi bazilika